przeziernik – część m.in. astrokompasu
 przeziernik – krata przesłaniająca nadświetle
 przeziernik – element celownika przeziernikowego stosowanego w broni palnej
 przeziernikowate – rodzina motyli